Omamno je naselje u općini Bedenica, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 1,39 km2. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 159 stanovnika.

Stanovništvo

Znamenitosti 
 Tradicijska kuća na adresi Omamno 31
 Tradicijska kuća na adresi Omamno 32

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Bedenica